Petitjean es un apellido francés que puede referirse a :

Personas 
 Malik Petitjean (1996-2016), terrorista francés.
 Armand Petitjean padre es el creador de la marca de cosméticos Lancôme.
 Su hijo, Armand Petitjean es un escritor y filósofo.
 Bernard Petitjean (1829-1884) es un religioso francés, relacionado con Nagasaki.
 Camille Petitjean es un ingeniero francés, asesinado en 1962.
 Charles Petitjean es un político belga.
 Claude-Lazare Petitjean era diputado en la Convención nacional (1748-1794).
 Edmond Marie Petitjean es un pintor impresionista francés (1844-1925).
 Frédéric Petitjean (1969-), guionista, escritor y director de cine francés.
 Gérard Petitjean es un periodista francés.
 Hippolyte Petitjean es un pintor y un dibujante francés (1854-1929).
 Joseph Petijean (1875-1960), político francés.
 Maxime Petitjean es un jugador de rugby.

Lugares 
 Petitjean es el antiguo nombre del pueblo marroquí Sidi Kacem.